Moldova může znamenat

 Moldova – řeka v Rumunsku
 Moldávie (rumunsky Moldova, ukrajinsky Молдова) – historická země na pomezí Moldavska, Rumunska a Ukrajiny
 Moldavsko – stát sousedící s Rumunskem a Ukrajinou a zaujímající část Moldávie
 Moldova (odrůda révy vinné) – odrůda vinné révy
 Moldova 1 – veřejnoprávní moldavský televizní kanál
 Moldova Suverană – oficiální deník vlády Moldavské republiky
 Moldova Nouă (Nová Moldava) – rumunské město v Banátu

Podobné názvy 
 Moldava